Корк ( ,  ) — традиционное графство на юге Ирландии. Входит в состав провинции Манстер на территории Республики Ирландии. Административный центр и крупнейший город — Корк. Население 519 032 человек (2-е место среди графств; данные 2011 г.).

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Графство Корк находится на юго-западе Ирландии. Южная часть региона омывается водами Атлантического океана, при этом длина береговой линии составляет 640 км. Отроги невысоких горных хребтов пересекают Корк в параллельном направлении, частично достигая прибрежной территории.

На западе проходит административная граница с графством Керри, на севере с Лимериком, на востоке с Уотерфордом и Южным Типперэри. Общая площадь Корка — 7500 км², это крупнейшее графство в Ирландии.

Основные реки графства — Блэкуотер, Фил, Бандон и Ли.

Климат 
Большое влияние на территорию графства оказывает теплое Северо-атлантическое течение, которое является продолжением Гольфстрима. Мягкий климат благоприятствует некоторым видам средиземноморской растительности (пальма, фуксия и т. д.), которые можно встретить на западе Корка. Зимой погода достаточно влажная, часты штормы и ураганы, однако температура редко опускается ниже 4 °C. В летний период средние значения температуры варьируется в пределах 20 °C.

История 

В Средние века графство Корк было частью королевства Deas Mumhan (в английской транскрипции — Десмонд), которым правила династия Маккарти Мор. После нормандского вторжения под властью Маккарти осталась лишь западная часть Корка, а также территория современного графства Керри; а север и восток заняли представители династии Фицджеральдов. Город Корк, согласно Английской королевской хартии 1318 года, стал столицей Десмонда.

Власть Фицджеральдов была свергнута в ходе восстаний 1569—1573 и 1579—1583 годов. Военные действия оказали разрушительное влияние на города и поселения графства, а также на жизнь местного населения. В результате этого, многие земли Корка были колонизированы английскими переселенцами-плантаторами.

В 1491 году Корк сыграл важную роль в английской войне Алой и Белой роз. На побережье графства высадился претендент на корону Перкин Ворбек и попытался завербовать сторонников в заговоре против Генриха VII. Мэр города Корк и ряд влиятельных граждан присоединились к Ворбеку, однако, когда мятеж провалился, все заговорщики были схвачены и казнены. В связи с этой историей, столица графства получила прозвище «Город повстанцев», которое позднее стало применяться ко всей Ирландии. В 1601 году около Кинсейла произошло сражение между английскими войсками и повстанцами, на помощь которым прибыли испанские войска. Однако, ирландцы потерпели поражение, следствием которого стало окончательное установления власти британского монарха над территорией графства.

В XIX веке Корк стал центром фениев из Ирландского революционного братства. Это были мелкобуржуазные революционеры-республиканцы, которые периодически организовывали восстания и заговоры. Во время ирландской войны за независимость, графство стало одним из очагов партизанской деятельности. Кроме того, Корк собрал три бригады, которые вошли в состав Ирландской республиканской армии. В 1922—1923 годах, когда разразилась гражданская война, большинство населения графства не поддержало англо-ирландский договор. С июля по август 1922 года почти на всей территории Корка существовала республика Мунстер, павшая от войск Ирландского свободного государства. Тем не менее, партизанские действия продолжались до мая 1923 года.

Экономика

Промышленность 
Большая часть промышленных предприятий сконцентрировано вокруг столицы — города Корк. В графстве базируются: Pfizer, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, EMC, Apple, Siemens, Marriott, Avery Dennison, Centocor, McAfee, Motorola, VMware, CitCo, Blizzard Entertainment и Amazon. Корк играет важную роль в фармацевтической промышленности, IT и производстве электроники. На острове Видди расположены крупный нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище, а Кинсейл является первой точкой в сети газопроводов Ирландии.

Финансы 
6 марта 2008 года было объявлено о том, что в Корке будет создан, так называемый, Атлантический квартал, который станет конкурентом Международному центру финансовых услуг в Дублине. На реализацию проекта выделен 1 млрд евро. Также, в городе Корк есть несколько бизнес-парков: Kork, Kilbarry, Carrigtwohill и Ringaskiddy.

Туризм 

Туризм, наряду с промышленностью и финансовыми организациями, является одним из важнейших секторов экономики Корка. В регионе достаточно хорошо развита инфраструктура обслуживания активных видов спорта и отдыха (треккинг, парусный спорт, рыбалка, гольф и т. д.). Почти во всех малых городках и посёлках имеются гостиницы, кемпинги и молодёжные общежития; сувенирные лавки с традиционными ирландскими товарами  шерсть ручной работы, изделия с кельтскими узорами и т. д. А наличие природных и культурных рекреационных ресурсов, которые обладают высокой аттрактивностью, делает туризм в графстве весьма популярным.

Язык 
В Корке есть два района, где ирландский язык является основным в повседневной речи местных жителей. Это поселение Маскерри на севере графства и Кабо-Айленд, остров в западной части.

СМИ 

В Корке выходит несколько печатных изданий: The Irish Examine, Evening Echo, Carrigdhoun, Cork Weekly, The Corkman, Mallow Star, Douglas Post и Southern Star.

Среди радиостанций действуют Cork's 96FM, CRY 104.0FM, Red FM и Life FM.

Достопримечательности 
Основные достопримечательности Корка делятся на природные, в основном находящиеся на побережье Атлантического океана и историко-культурные, рассредоточенные по всей территории графства.

Среди архитектурных достопримечательностей можно отметить замки Десмонд, Блэкрок и Бларни.

Известные земляки  
 Тадеус, Генри Джонс (1859—1929) — значительный ирландский живописец-портретист, родившийся и начавший художественное образование в графстве Корк.
 11 мая 1864 в графстве Корке родилась писательница Этель Лилиан Войнич.

Примечания

Ссылки 
 Cork County Council
 Guide to County Cork for Tourism & Business
 Activities Events, West Cork Ireland
 West Cork Directory
 
 People’s Republic Of Cork
 Cork’s local radio station, streaming live online